Farkas Endre (1886–1958) magyar ügyvéd
 Farkas Endre (1897–1938 után) magyar építész, szakíró
 Farkas Endre (1903–1985) magyar színész
 Farkas Endre (1908–1994) magyar katonatiszt, vezérkari őrnagy
 Farkas Endre (1915–2005) Francois André, franciaországi magyar karikaturista, díszlettervező
 Farkas Endre (1934–1995) magyar filozófus
 Farkas Endre (1948–) Farkas André, kanadai magyar költő